Il doppio del torneo di tennis Bank of the West Classic 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrici Chanda Rubin e Sandrine Testud che hanno battuto in finale Cara Black e Amy Frazier 6–4, 6–4.

Teste di serie 

 Chanda Rubin /  Sandrine Testud (campionesse)
 Debbie Graham /  Kimberly Po (semifinali)

 Amanda Coetzer /  Lori McNeil (quarti di finale)
 Cara Black /  Amy Frazier (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bank of the West Classic 2000